

Muziek
Invincible (album van Michael Jackson), album van Michael Jackson
Invincible (nummer van Michael Jackson), de titelsong van het album
Invincible (Skillet), een album van Skillet uit 2000
Invincible (5ive), een album van Five uit 1999
Invincible (Muse), een single van de Britse rockband Muse

Films
Invincible (2001), een film met Tim Roth
Invincible (2006), een film met Mark Wahlberg
Invincible (animatieserie), Amerikaanse animatieserie uit 2021

Schepen
De naam van zes verschillende schepen van de Royal Navy
HMS Invincible (1747)
HMS Invincible (1765)
HMS Invincible (1808)
HMS Invincible (1869)
HMS Invincible (1907)
HMS Invincible (R05)

Andere schepen:
Invincible (schip, 1861), Frans oorlogsschip

Strip
Invincible (strip), geschreven door Robert Kirkman en Cory Walker